Вайнъярд () — город в округе Юта (Юта, США).

История 
Первоначально созданная здесь община была так названа в честь находящихся рядом виноградников. Место для основания города было выбрано в 1899 году. Город официально был  образован в 1989 году.

География 
По данным Бюро переписи населения США, общая площадь города составляет 16,5 км², из которых 11,3 км² составляют суша и 5,2 км² — вода (31,53 % от всей территории).

Население 

Согласно Us Census 2015 Population Estimate, Вайнъярд продемонстрировал самый быстрый рост населения с 2013 по 2014 год и с 2014 по 2015 год среди всех городов США.

В городе родились:  и .

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Vineyard, Utah
 Vineyard one of the fastest growing cities in America

Города Юты
Населённые пункты округа Юта